Municipio de Victor puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Victor (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Towner.
 Municipio de Victor (condado de Marshall, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de Victor (condado de Roberts, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Roberts.
 Municipio de Victor (condado de DeKalb, Illinois), un municipio ubicado en el condado de DeKalb.
 Municipio de Victor (condado de Osborne, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Osborne.
 Municipio de Victor (condado de Clinton, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Clinton.
 Municipio de Victor (condado de Wright, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Wright.